Ехидо Сан Маркос има више значења:

 Ехидо Сан Маркос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ехидо Сан Маркос (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Маркос (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Маркос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику